Ліга Умаглесі 2014—2015 — 26-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Грузії. Титул чемпіона вперше здобула Діла.

Турнірна таблиця 

 

 
 
 

Примітки: 
1. Клуб Зестафоні виключили із Чемпіонату 20 квітня 2015 року.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 травня 2015

|}

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Ліга Умаглесі на soccerway 

2014–2015
Грузія
Грузія
2014 у Грузії
2015 у Грузії